Het ATP-toernooi van Gstaad 1998 (met de officiële naam Rado Swiss Open) werd gespeeld van 6 tot en met 12 juli 1998. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van de Roy Emerson Arena in het Zwitserse bergdorp Gstaad.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

ATP-toernooi van Gstaad
Gstaad